Palombeta é o nome comum dado a diversas espécies de peixe:

 Chloroscombrus chrysurus
 Lichia amia
 Serrasalmus maculatus (piranha-amarela)